Гранаты современного типа были, в сущности, изобретены во время Русско-японской войны. Ниже приведён неполный перечень ручных гранат.

По странам

Третий рейх и ФРГ 
 Kugelhandgranate 13
 Stielhandgranate 15/24
 Handgranate 34
 Eihandgranate 39
 Nebelhandgranate 39
 DM51
 M-DN

СССР и  Россия 
 РГ-14
 РГД-33
 РГ-41
 РГ-42
 Ф-1
 РГД-5
 РПГ-40
 РПГ-43
 РПГ-6
 РКГ-3
 РГН
 РГО
 Учебные гранаты

Великобритания 
 Ручная граната Миллса № 5, № 23, № 36 образца 1915 г.
 L2A2
 L109A1

Франция 
 Ручная граната образца 1914 г.
 Ручная граната F1 образца 1915 г.
 LU213
 SAE210/310 ALSETEX

США 
 MK2A1
 MK3A2
 Mk II
 M26
 M61
 M67/68

Австрия 
 ARGES Hg77
 ARGES Hg84

Аргентина 
 FM-1
 FMK-2 Mod. 0
 FMK-8

Нидерланды 
 HUI-21

РГТ-27С

Ссылки 

Ручные гранаты